Agustín Pérez può riferirsi a:

 Agustín Pérez (1983-) rugbista a 15 internazionale uruguaiano
 Agustín Pérez (2000-) calciatore uruguaiano